Wierzchucin – stacja kolejowa w Wierzchucinie, w województwie kujawsko-pomorskim w powiecie tucholskim w gminie Cekcyn
 Wierzchucin – wieś w województwie kujawsko-pomorskim w powiecie tucholskim w gminie Cekcyn
 Wierzchucin – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Kalisz Pomorski

Zobacz też 
 Stary Wierzchucin
 Wierzchucin Królewski
 Wierzchucin Stary